Французская Лига 1 сезона 2017/18 — 80-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Монако» не смог защитить титул чемпиона. Чемпионский титул взял «Пари Сен-Жермен».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лорьян», «Нанси» и «Бастия». Их заменили «Страсбур», «Амьен» и «Труа», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2016/17.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи Франции Лига 1 — Лига 2 
В двухматчевом противостоянии встречаются 18-я команда Лиги 1 (Тулуза) и третья команда Лиги 2 (Аяччо).

Первый матч был сыгран без зрителей на стадионе Стад де ля Моссон в Монпелье после инцидента во время матча Лиги 2 между Гавром и Аяччо.

 Первые матчи

 Ответные матчи

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2017/2018
Франция
Спорт во Франции в 2017 году
Спорт во Франции в 2018 году